Die Hana Bank Korea Open  2021 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2021. Das in Seoul ausgetragene Hartplatzturnier der Kategorie WTA Challenger fand vom 20. bis 26. Dezember 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

Tennisturnier in Seoul
WTA Challenger Series 2021